Иващенки — название населённых пунктов на Украине:

 Иващенки — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Иващенки — село в Хорольском районе Полтавской области.